Кибитень — село в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Гляденского сельсовета.

География 
Село расположено в 44 км к югу от районного центра Назарово, на левом берегу реки Каргала. Севернее села протекает река Кибитень.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 144 мужчины и 138 женщин из 282 чел.

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района